Bunar est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Bunar, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Bunar, un village situé dans la municipalité de Dobretići, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Bunar, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje.